

Sigle 
 Kevin Garnett – cestista statunitense 
 Knight of the Garter – Cavaliere dell'Ordine della Giarrettiera

Codici 
 KG – codice HASC del comune di Krivogaštani (Macedonia del Nord)
 KG – codice vettore IATA di LAI – Linea Aerea IAACA
 kg – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua kongo
 KG – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Kirghizistan
 KG – codice ISO 3166-2:BW di Kgalagadi (Botswana)
 KG – codice ISO 3166-2:CF di Kémo (Repubblica Centrafricana)

Economia 
 KG – abbreviazione di Kommanditgesellschaft, la denominazione di società in accomandita semplice nel diritto societario tedesco.

Informatica 
 .kg – dominio di primo livello del Kirghizistan

Musica 
KG – cantautore greco

Altro 
 kg – simbolo del chilogrammo, talvolta erroneamente indicato con Kg.
 Kg – in tedesco, abbreviazione di König (Re).
 KG – sigla per Kampfgeschwader, abbreviazione per squadriglia di bombardieri della Luftwaffe tedesca
 KG – targa automobilistica di Bad Kissingen (Germania)
 KG – targa automobilistica di Kragujevac (Serbia)